La Houle aux loups est la dix-neuvième histoire de la série Bizu de Jean-Claude Fournier. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou.

Liens externes 
 
 
 

Histoire de Bizu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1994